Parmi les confrontations opposant les équipes nationales de rugby à XV d'Angleterre et d'Écosse, on retrouve notamment :
 le match Écosse - Angleterre de 1871, disputé le  à Édimbourg ;
 le match Écosse - Angleterre de 1990, disputé le  à Édimbourg.